

Фамилия 
Раздо́льский — фамилия; имеет женскую форму Раздо́льская.
 Раздольский, Алексей Иванович (1877—1942) — украинский астроном.
 Раздольский, Виталий Александрович (род. 1923) — украинский драматург, сценарист.
 Раздольский, Иван Яковлевич (1890—1962) — советский невропатолог.
Раздо́льская
 Раздольская, Вера Ивановна (1923—2015) — советский и российский искусствовед. См. также 
 Роздольский
 Топонимы 
 Раздольский сельский округ